IL - kod IATA dla Istanbul Airlines
 il - jednostka podziału administracyjnego Turcji
 .il – domena internetowa Izraela
 Il – władca sumeryjskiego miasta Umma